Der Copa Constitució 2022 war die 30. Auflage des Pokalwettbewerbs in Andorra. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 16. Januar und dem 29. Mai 2022 ausgetragen. Alle Begegnungen wurden in einem Spiel entschieden. Titelverteidiger war UE Sant Julià.

Teilnehmer 
Die Vereine der Primera Divisió und Segona Divisió, außer der Reservemannschaften der zweiten Liga.

Turnierverlauf

Achtelfinale 
Die Spiele fanden am 16. Januar 2022 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele fanden am 23. Januar 2022 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele finden am 6. und 7. April 2022 statt.

|}

Finale

Graphische Übersicht

Weblinks 
 Statistik transfermarkt.de

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022